Julio César Franco López – ex calciatore paraguaiano
 Julio Franco – ex giocatore di baseball dominicano